Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Barclays Dubai Tennis Championships) van 2009 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2009 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2009. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Dit evenement ging de historie in als het toernooi waarvoor de Israëlische Shahar Peer zich moest afmelden doordat ze van de Arabische autoriteiten geen visum kreeg. In het speelschema van het enkelspeltoernooi werd Peer vervangen door Ayumi Morita. In het dubbelspel moest haar partner Anna-Lena Grönefeld forfait geven aan de tegenstandsters.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dementjeva was als vierde geplaatst. Ze bereikte de kwartfinale, waarin ze werd uitgeschakeld door de latere winnares.

De als zesde geplaatste Venus Williams versloeg haar als eerste geplaatste zus Serena in de halve finale. Voor de eindstrijd trof ze de ongeplaatste Française Virginie Razzano die onderweg naar de finale een drietal geplaatste speelsters had verslagen: Dinara Safina (2) in de tweede ronde, Vera Zvonarjova (5) in de kwartfinale en Kaia Kanepi (16) in de halve finale. Williams had weinig moeite met de Française (6–4 en 6–2) en kon daarmee voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam schrijven. Het was haar veertigste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber won het toernooi. In de finale versloegen ze het ongeplaatste koppel Maria Kirilenko en Agnieszka Radwańska in twee sets. Black en Huber scoorden hiermee hun 24e gezamenlijke titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2009
Dubai